Ethan Ruan – attore e modello taiwanese
 Monte Ruan – montagna delle Prealpi del Giffre nelle Prealpi di Savoia
 Ruan – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
Ruan – calciatore brasiliano